Краснокутское сельское поселение — муниципальное образование в Боковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Краснокутская.

Административное устройство 
В состав Краснокутского сельского поселения входят:
 станица Краснокутская,
 хутор Илларионов,
 хутор Каменка,
 хутор Орехов,
 хутор Свиридов,
 хутор Фомин.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Административное деление Боковского района
 Официальный сайт Администрации муниципального образования "Краснокутское сельское поселение"

Муниципальные образования Боковского района
Сельские поселения Ростовской области